Hohenhorst steht für:

 Ortsteil von Ahrensbök, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Innenstadtbezirk in Bocholt, Nordrhein-Westfalen
 Ehemals selbständiges Dorf, heute Ortsteil von Haselau, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Hohenhorst (Hamburg), Großsiedlung im Hamburger Bezirk Wandsbek
 Ortsteil von Mühbrook, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Ortsteil von Pohnsdorf, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Ortsbezeichnung in Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hohehorst
 Hohnhorst (Begriffsklärung)